

Красногорський район — муніципальний район в складі Алтайського краю
 Красногорський район — муніципальний район в складі Брянської області
 Красногорський район — муніципальний район в складі Удмуртії